Сергей Постников
 Постников, Сергей Несторович (1861—?) — городской голова Самары.
 Постников, Сергей Павлович (род. 1955) — советский и российский историк, педагог.
 Постников, Сергей Петрович (1838—1880) — русский художник, член Академии художеств.
 Постников, Сергей Порфирьевич (1883—1965) — русский, советский и чехословацкий библиограф, библиофил, журналист, историк и литературовед.